Campanitas de las zorras puede referirse a:

Al nombre común de la planta Narcissus cernuus.
Al nombre común de la planta Narcissus rupicola.